Džudaško natjecanje za muškarce u kategoriji do 90 kg na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru održano je 10. kolovoza u Carioca Areni 2.

U ovoj kategoriji natjecalo se 35 džudaša iz 35 država. U prednatjecanju bili su podijeljeni u 4 skupine, iz kojih su se pobjednici četvrzavršnica borili dalje u poluzavršnici i završnici. Džudaši koje su došli do završnice, plasirali su svoje protivnike iz prednatjecanja u repasaže i kasnije borbu za brončano odličje s poraženima u poluzavršnici.

Zlatno odličje osvojio je japanski džudaš Mashu Baker, koji je u završnici nadvladao gruzijskog borca Varlama Liparteliania. Brončano odličje podijelili su Gwak Dong-han iz Južne Koreje i Cheng Xunzhao iz Kine.

Rezultati

Repasaži

Borba za brončano odličje

Izvori 
 www.rio2016.com - Džudo, muškarci do 90 kg  

Džudo na OI 2016.